Een achromatische ("kleurloze"), ook neutrale kleur is een kleur zonder specifieke tint en verzadiging. Achromatische kleuren staan tegenover kleuren die een bepaalde tint hebben, de chromatische kleuren, zoals rood, oranje of groen. Achromatische kleuren zijn wit, grijs en zwart. Daarbij is grijs de verzamelnaam voor elke achromatische kleur met een intensiteit tussen wit en zwart.

Achromatische kleuren worden niet altijd opgevat als kleur. Kleurenfotografie en kleurentelevisie bijvoorbeeld worden gezien als tegenhangers van zwart-witfotografie en zwart-wittelevisie. Ook kleurendruk en kleurenscherm zijn tegenhangers van hun achromatische vorm.

Kleur